

Салуда — місто, штат Північна Кароліна
 Салуда — місто, штат Південна Кароліна
 Салуда — переписна місцевість, штат Вірджинія